

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Grądki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno 
 Grądki – część wsi Grębów w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Grądki – część wsi Cygany w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
 Grądki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo
 Grądki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo